{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (85901) - || 1999 CM66 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85902) - || 1999 CS66 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85903) - || 1999 CD70 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85904) - || 1999 CH70 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85905) - || 1999 CY73 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85906) - || 1999 CT74 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85907) - || 1999 CV83 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85908) - || 1999 CE85 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85909) - || 1999 CJ85 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85910) - || 1999 CZ86 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85911) - || 1999 CY91 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85912) - || 1999 CL93 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85913) - || 1999 CQ94 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85914) - || 1999 CM95 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85915) - || 1999 CU97 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85916) - || 1999 CT98 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85917) - || 1999 CV98 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85918) - || 1999 CD100 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85919) - || 1999 CH100 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85920) - || 1999 CJ100 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85921) - || 1999 CV101 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85922) - || 1999 CB103 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85923) - || 1999 CF105 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85924) - || 1999 CM107 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85925) - || 1999 CV109 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85926) - || 1999 CV115 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85927) - || 1999 CQ117 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85928) - || 1999 CB120 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85929) - || 1999 CJ122 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85930) - || 1999 CL122 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85931) - || 1999 CK123 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85932) - || 1999 CS141 || 10 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85933) - || 1999 CO146 || 9 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85934) - || 1999 CF148 || 10 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85935) - || 1999 CG149 || 13 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85936) - || 1999 CH149 || 13 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85937) - || 1999 DL1 || 17 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85938) - || 1999 DJ4 || 24 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85939) - || 1999 DN5 || 17 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85940) - || 1999 DS8 || 18 februari 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (85941) - || 1999 DC9 || 18 februari 1999 || Haleakala || NEAT
|-
| (85942) - || 1999 EB6 || 12 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85943) - || 1999 EJ7 || 12 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85944) - || 1999 EM7 || 12 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85945) - || 1999 EB8 || 12 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85946) - || 1999 EJ8 || 14 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85947) - || 1999 ET11 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85948) - || 1999 EP13 || 10 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85949) - || 1999 EX14 || 10 maart 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (85950) - || 1999 FQ7 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85951) - || 1999 FX9 || 22 maart 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (85952) - || 1999 FW12 || 18 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85953) - || 1999 FK21 || 24 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85954) - || 1999 FY23 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85955) - || 1999 FB29 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85956) - || 1999 FT35 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85957) - || 1999 FZ38 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85958) - || 1999 FU42 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85959) - || 1999 FV42 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85960) - || 1999 FR50 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85961) - || 1999 FV51 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85962) - || 1999 FJ53 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85963) - || 1999 FD57 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85964) - || 1999 FZ57 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85965) - || 1999 FW60 || 22 maart 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (85966) - || 1999 FD62 || 22 maart 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (85967) - || 1999 GK1 || 7 april 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85968) - || 1999 GB2 || 8 april 1999 || Gekko || T. Kagawa
|-
| (85969) - || 1999 GP2 || 8 april 1999 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (85970) Fundaçãoterra || 1999 GB4 || 11 april 1999 || Wykrota || C. Jacques
|-
| (85971) - || 1999 GW5 || 15 april 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (85972) - || 1999 GJ7 || 6 april 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (85973) - || 1999 GP19 || 15 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85974) - || 1999 GF21 || 15 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85975) - || 1999 GD33 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85976) - || 1999 GR33 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85977) - || 1999 GZ42 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85978) - || 1999 GD45 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85979) - || 1999 GH59 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85980) - || 1999 HG3 || 20 april 1999 || Oohira || T. Urata
|-
| (85981) - || 1999 HS3 || 18 april 1999 || Catalina || CSS
|-
| (85982) - || 1999 HQ6 || 19 april 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85983) - || 1999 HX7 || 19 april 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85984) - || 1999 HV10 || 17 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85985) - || 1999 JW || 5 maart 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85986) - || 1999 JX || 6 maart 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85987) - || 1999 JT5 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85988) - || 1999 JX5 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85989) - || 1999 JD6 || 12 maart 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (85990) - || 1999 JV6 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85991) - || 1999 JJ16 || 15 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85992) - || 1999 JR17 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85993) - || 1999 JU28 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85994) - || 1999 JV41 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85995) - || 1999 JT56 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85996) - || 1999 JO65 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85997) - || 1999 JB69 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85998) - || 1999 JH69 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85999) - || 1999 JY72 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86000) - || 1999 JT78 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten